La nazionale di pallavolo femminile dello Sri Lanka è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dello Sri Lanka ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dello Sri Lanka.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile dello Sri Lanka